Das Pearson-Symbol dient zur Strukturbeschreibung kristalliner Stoffe und damit zur Abbildung einer geometrischen Anordnung von Atomen, Molekülen und Ionen in festen Stoffen auf eine kurze Zeichenfolge.

Das Pearson-Symbol besitzt die Struktur xYi, wobei
 x ein Kürzel für das Kristallsystem
 Y ein Kürzel für das Bravais-Gitter
 i eine ein- oder mehrstellige Zahl bedeutet und damit die Anzahl der Atome in der Elementarzelle beschreibt.
In der Regel werden x und Y kursiv geschrieben, beispielsweise lautet das Pearson-Symbol für festes Kupfer cF4, für kristallines Natriumchlorid cF8.

Folgende 14 Kombinationen der ersten beiden Buchstaben sind zulässig / treten tatsächlich auf:

Das Pearson-Symbol kann auch zur Beschreibung allotroper Modifikationen in chemischen Formeln oder Stoffbezeichnungen verwendet werden; hierzu ist das Pearson-Symbol in Klammern direkt hinter dem entsprechenden Ausdruck anzufügen. So können z. B. beschrieben werden:
 ferritisches α-Eisen als Eisen(cI2)
 austenitisches γ-Eisen als Eisen(cF4).

Literatur 
 Nomenclature of Inorganic Chemistry – IUPAC Recommendations 2005 (PDF, 4 MB); Abschnitte 3.4, S. 48 ff. und 11.5, S. 241 f.

Kristallographie